Universidad del Pacífico se refiere:
 a la Universidad del Pacífico de Colombia, en Buenaventura; 
 a la Universidad Del Pacífico de Ecuador, en Guayaquil; 
 a la Universidad del Pacífico de Chile, en Santiago; 
 a la Universidad del Pacífico de Paraguay, en Asunción;
 a la Universidad del Pacífico de Perú, en Lima; o
 a la Universidad del Pacífico de Estados Unidos, en Stockton.